Il singolare del torneo di tennis Allianz Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Cristina-Andreea Mitu che ha battuto in finale Sharon Fichman 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)
 Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Anna Floris (primo turno)
 Dia Evtimova (primo turno)

 Cristina-Andreea Mitu (campionessa)
 Sharon Fichman (finale)
 Elena Bogdan (secondo turno)
 Corinna Dentoni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Allianz Cup 2012